W Polsce: 
 Chełmek – miasto w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Chełmek 
 Chełmek – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowa Sól 
 Chełmek – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna
 Chełmek – dawna gromada
 Chełmek – stacja kolejowa w Chełmku

Zobacz też: Chełmek Wołowski, Chełmek-Osada, Chełmek (wyspa)